

Toponimi statunitensi 
Holyoke – capoluogo della Contea di Phillips, Colorado
Holyoke – città della Contea di Hampden, Massachusetts

Altro 
Holyoke Publishing – casa editrice statunitense